Serris  es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Sena y Marne, en el distrito de Torcy y cantón de Thorigny-sur-Marne.

Demografía

Referencias

Enlaces externos
 INSEE

Localidades de Sena y Marne